Dit is een lijst van sterren in het sterrenbeeld Veulen (Equuleus), gesorteerd op helderheid.

Zie ook
 Lijst van sterrenbeelden

Equuleus
Veulen